Sperlings ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute zu Polen bzw. Russland gehören:

 Sperlings, Kreis Heilsberg: Wróblik (Lidzbark Warmiński), Dorf im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sperlings, Kreis Königsberg/Samland: Krasnopolje (Kaliningrad, Gurjewsk) (vormals: Petrowka), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland